Iwao ist der Vorname folgender Personen:

 Iwao Hakamada (* 1936), japanischer Boxer

 Ōyama Iwao (1842–1916), japanischer Generalfeldmarschall
 Iwao Takamoto (1925–2007), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 Yamawaki Iwao (1898–1987), japanischer Photograph

Iwao ist der Familienname folgender Personen:

 Ageishi Iwao (1908–1991), japanischer Skilangläufer
 Emma Haruka Iwao (* 1986), japanische Informatikerin
 Junko Iwao (* 1970), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Ken Iwao (* 1988), japanischer Fußballspieler